Libido može značiti:
Libido, psihoanalitički izraz za spolnu čežnju.
Libido (kušitski narod), istočnokušitski narod iz Etiopije
libido jezik, brdski istočnokušitski jezik kojim govore pripadnici istoimenog plemena iz južne Etiopije.